Vännäs (gemeente), een Zweedse gemeente in Västerbotten, provincie Västerbottens län
Vännäs (plaats), de hoofdplaats in de gelijknamige gemeente